Le nom d'église Saint-Pierre-le-Puellier se retrouve dans celui de plusieurs édifices religieux :

En France 
 Église Saint-Pierre-le-Puellier de Bourges. Cette église a été détruite à la Révolution. Il n'en subsiste qu'un tympan représentant la mort de la Vierge qui a été déposé au musée du Berry.
 Église Saint-Pierre-le-Puellier d'Orléans.
 Église Saint-Pierre-le-Puellier de Tours.

Notes et références